Свинківка — річка в Україні, права притока Коломаку;
 Свинківка — залізнична станція Південної залізниці.